Amt Ronneburg steht für:

 Amt Ronneburg, Verwaltungseinheit der Grafschaft Isenburg, später des Kurfürstentums Hessen, siehe Gericht Langendiebach
 Amt Ronneburg (Thüringen), Verwaltungseinheit in verschiedenen Ernestinischen Herzogtümern